Rave Culture – wytwórnia płytowa powstała w 2018 roku w Holandii jako następca Mainstage Music. Jej założycielami są Willem van Hanegem i Ward van der Harst, tworzący duet W&W. Siedziba wytwórni znajduje się w Haarlem w Holandii. Rave Culture jest sublabelem wytwórni Armada Music.

Wydania

Artyści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wytwórni 

Holenderskie wytwórnie muzyczne